Гроссо () может означать:

 Гроссо — коммуна в Италии
 Гроссо — средневековая денежная единиц

Фамилия 
 Гроссо, Ги (1933—2001) — французский актёр и конферансье.
 Гроссо, Рамон (1943—2002) — испанский футболист, нападающий. 
 Гроссо, Фабио (род. 1977) — итальянский футболист, защитник.

См. также 
 Гросси